Флаг муниципального образования сельское поселение Го́рское Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3509.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, из верхнего угла у древка которого выходит на окружности диск жёлтого цвета с пятью расходящимися от него на ширину полотнища конусообразными, расширяющимися от диска к концам лучами жёлтого цвета и выходящей наполовину из-за свободного края стилизованной елью зелёного цвета, окантованной белым цветом».

Символика 
Флаг составлен на основании герба сельского поселения Горское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История Горки-2 начинается в 1924 году, когда по инициативе Ф. Э. Дзержинского здесь, на основе хозяйства небольшого конного завода, принадлежавшего помещику С. П. Трапезникову, был организован совхоз. Его продукция предназначалась для жителей Москвы и отчасти для снабжения расположенных поблизости партийно-правительственных дач свежими сельскохозяйственными продуктами. Поэтому на первых порах он назывался Совхозом ОГПУ и входил в качестве структурной единицы в это ведомство.

В состав современного сельского поселения Горское входят сёла Знаменское, Лайково, деревни Большое Сареево, Лызлово, Малое Сареево. Каждый из этих населённых пунктов имеет свою богатую историю. Так село Знаменское, расположенное на высоком правом берегу реки Москвы близ впадения в неё Истры, первоначально называлось Денисовым или Денисьевым. Первые сведения о нём сохранились в разъезжей грамоте 1504 года, где упоминается «сельцо Денисовское, что за Ермолою за дьяком». С последней четверти XVII века село начинает носить двойное название Денисово-Знаменское.

Среди лесных массивов расположилось село Лайково. В сохранившихся источниках оно упоминается с начала XVII века, хотя, очевидно, его история значительно древнее. Название села имеет антропонимический характер и происходит от прозвища Лайко, которое носил его первый владелец или основатель. Кому принадлежало село изначально, точно не известно. По данным С. Б. Веселовского, это прозвище имели два лица: Фёдор Фёдорович Лайко-Вельяминов, живший во второй половине XV века, и князь Фёдор Иванович Лайко-Кривоборский, упоминающийся в документах на рубеже XV—XVI веков. Судя по родословным, оба они были бездетны, и основанное кем-то из них селение, вероятно, вскоре перешло к другим владельцам. Впервые оно под двойным названием «Мелтихино, Лайково тож» упоминается в писцовой книге 1627 года как старинная вотчина князя Юрия Дмитриевича Хворостинина.

История Лызлова, расположившегося на высоком берегу реки Медвенки, одного из малых притоков Москвы-реки, прослеживается по сохранившимся источникам лишь с XVII века. Судя по названию, своим происхождением оно обязано представителям старинного дворянского рода Лызловых. По семейному преданию, Лызловы происходили от польского шляхтича Свеборта Лызовецкого, выехавшего из Польши в свите княжны Софьи Витовтовны, невесты великого московского князя Василия I, в конце XIV века. По приезде на Русь он крестился с именем Григория и, вероятно, получил во владение участок земли с крестьянами.

Сареево на речке Медвенке принадлежит к числу древнейших сел Подмосковья. Первое упоминание о нём встречается в духовной грамоте серпуховского удельного князя Владимира Андреевича Храброго, составленной в самом начале XV века. Согласно источнику, Владимир Храбрый вместе с рядом других подмосковных сел отдал село Сарыевское своему сыну Ярославу. В следующий раз Сарыево упоминается в 1504 году в завещании великого князя Ивана III, отдавшего село сыну Андрею, которому оно принадлежало всю первую треть XVI века, а затем в результате ряда земельных обменов село Сарыево «с приселки, с деревнями, и с починки» досталось Ивану IV. С 1783 по 1811 годы Сареевым владел граф Иван Андреевич Остерман, сын знаменитого деятеля 20—30-х годов XVIII века. Затем Сареево перешло к его племяннику князю Л. М. Голицыну.

В конце XIX века основным занятием жителей села являлось сельское хозяйство. В годы столыпинской реформы наделы крестьян были развёрстаны по отрубам. Вероятно, таким образом из Сареева выделилось село Малое Сареево.

Современное сельское поселение Горское в композиции показано солнцем с пятью уширенными лучами.

Солнце — источник жизни и созидательной силы, света, богатства. Его уширенные лучи символизирует развитие, движение вперёд.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, прочности, силы, великодушия. Белая черта, разделяющая поле флага, аллегорически показывает Москва-реку и другие водные просторы.

Белая черта наподобие еловой кроны показывает также и лесные просторы.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Горское, общеизвестное как Горки-2, является дачной местностью. Цвета поля флага — синий и зелёный — аллегорически характеризуют сельское поселение Горское как лесное и одно из немногих экологически чистых в Московской области.

Синий цвет (лазурь) — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов.

Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением ели